Niemcy:
 Gronau – dzielnica miasta Bad Vilbel
 Gronau – dzielnica miasta Bensheim
 Gronau – dzielnica miasta Bonn
 Gronau (Leine) – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim
 Gronau (Leine) – dawna gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim
 Gronau (Westf.) – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Borken

Osoby:
 Karolina Gronau – polska lekkoatletka, skoczkini wzwyż
 Andrzej Gronau – polski operator filmowy (zm. 2011)
 George Gronau - gdański kupiec, węgierski urzędnik konsularny (1860-1924)

Zobacz też:
 Groß Grönau
 Rödersheim-Gronau